Богацкая — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Богацкая, Любовь Антоновна (1917 — 1994) — советская доярка племенного завода «Краснояружский, Герой Социалистического Труда.
 Богацкая, Сильвия (род. 1981) — польский стрелок, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 в Лондоне.